Феня Черткова (; 7 октября 1869, Одесса, Российская империя — 31 мая 1927, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинская феминистка российского происхождения, интеллектуалка, педагог, политический деятель и скульптор. Она была замужем за , аргентинским врачом и лидером Социалистической партии Аргентины.

Биография 
Черткова родилась в Одессе, в Херсонской губернии Российской империи (современная Украина) в 1869 году. Её сестрами были Мариана, первая жена Хуана Баутисты Хусто, основателя Социалистической партии Аргентины, и Адела, вышедшая замуж за теоретика-социалиста Адольфо Дикмана. В 1887 году Черткова окончила педагогическую школу в родном городе, она изучала музыку, театр и танцы. Из-за своей политической деятельности она была вынуждена покинуть страну вместе со своей семьёй. Черткова поступила в Лозаннский университет (Швейцария), где с 1897 по 1898 год изучала педагогику, завершив своё обучение в Сорбонне годом позже. Черткова вышла замуж за социалиста Габриэля Гуковского, от которого родила дочь Викторию. Вскоре её муж умер, находясь в Европе.

В Аргентине Черткова проживала в Санта-Кларе, колонии, основанной восточноевропейскими евреями, где она организовала школу и создала библиотеку. Вскоре Черткова и её сёстры получили аргентинское гражданство. Феня переехала в Буэнос-Айрес, где жила в доме Дикманов до того момента, как вышла замуж за Николаса Репетто, члена Социалистической партии. В 1903 году он участвовал в качестве делегата на съезде Социалистической партии, где среди прочего, отстаивались идеи гендерного равенства, равенства законных и внебрачных детей, принятия закона о разводе. Будучи социалисткой по убеждению, Черткова вместе со своими сёстрами, Габриэлой Лаперьер и Рэйчел Мессиной стала в 1920 году соучредительницей Социалистического женского центра и Профсоюза женщин. Феня участвовала в первых забастовках рабочих и профсоюзных организаций в различных отраслях промышленности, таких как телефонная, текстильная, торговая и фабричная, способствуя принятию законов о том, чтобы воскресенье было объявлено выходным днем. Черткова также осуждала эксплуатацию труда несовершеннолетних, плохие санитарные условия на фабриках и ненормированный рабочий день. Она умерла в Буэнос-Айресе в 1927 году в возрасте 59 лет из-за слабого здоровья, от которого страдала в течение последних 20 лет своей жизни.

Примечания 

Деятели феминизма Аргентины
Родившиеся в Одесском уезде